Amana — омонимичное название различных биологических таксонов рода:
 Amana (растение)
 Amana (перепончатокрылые)

См. также 
 Амана